Лоран Фабіус

Фабіус — місто, штат Нью-Йорк
 Фабіус — селище, штат Нью-Йорк